Alex kan avse:
det könsneutrala namnet Alex - en kortform eller ett smeknamn av Alexander eller Alexandra
Alex (djur) – ett släkte av fjärilar
Alex (papegoja) – en papegoja, en grå jako född 1977, som under 30 år användes i ett projekt för att undersöka hur intelligenta papegojor är
Alex (TV-serie) – en svensk thrillerserie efter en idé av Dragomir Mrsic och Mikael Cross som hade premiär den 3 november 2017
Alex – en ungdomsbrottsling i Anthony Burgess roman En apelsin med urverk från 1962 
Alex, Haute-Savoie – en kommun i departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes i sydöstra Frankrike
Alex Författarlexikon – ett lexikon på Internet utarbetat för Sveriges kommunala bibliotek
Alex Rodrigo Dias da Costa (1982–), en brasiliansk fotbollsspelare